Billy Mays, propr. William Darrell Mays Jr (1958-2009) – personaggio televisivo statunitense
 Daniel Mays (1978) – attore britannico
 Devante Mays (1994) – giocatore di football americano statunitense 
 James Mays (1986) – cestista statunitense naturalizzato centrafricano
 Jayma Mays (1979) – attrice statunitense
 Jefferson Mays (1965) – attore statunitense
 Joe Mays (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Lyle Mays (1953-2020) – pianista, tastierista e organista statunitense 
 Keddric Mays (1984) – cestista statunitense
 Tanner Mays o Mayes (1989) – attrice pornografica statunitense
 Taylor Mays (1988) – giocatore di football americano statunitense 
 Travis Mays (1968) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense con cittadinanza italiana
 Tristin Mays (1990) – attrice, cantante e ballerina statunitense
 Willie Mays, soprannominato The Say Hey Kid (1931) – ex giocatore di baseball statunitense

Altro
 Mays Chapel – census-designated place (CDP) statunitense, nello stato del Maryland, contea di Baltimora
 Zea mays – pianta erbacea annuale della famiglia delle Poaceae

Pagine correlate
Mais (disambigua)